Horstkötter ist der Familienname von

 Ludger Horstkötter (1939–2022), deutscher Theologe
 Manfred Horstkötter (* 1940), deutscher Handballspieler